Wuwei () est une ville de la province du Gansu en Chine ;
 Wuwei () désigne le « non-agir » taoïste ;
 Le xian de Wuwei() est une subdivision administrative de la province de l'Anhui en Chine.

Homonymie de toponyme